Les Anseriformes (en français ansériformes) sont un ordre d'oiseaux comprenant trois familles regroupant 169 espèces et 51 genres de canards, oies, kamichis, canaroies et cygnes (selon le Congrès ornithologique international). La plupart des espèces sont aquatiques. Plusieurs sont importantes pour l'homme depuis de nombreux siècles, tant pour la chasse que pour l'élevage alimentaire ou pour le symbole culturel qu'elles représentent.

Morphologie 

Les Anseriformes sont de taille moyenne à grande, c'est-à-dire de 30 à  d'envergure pour un poids allant de  à  pour les oies domestiques. Leur couleur de plumage peut être varié allant du blanc et noir au gris et brun. Les kamichis ont des plumes colorées sur la tête et sur le cou, les anatidés peuvent avoir des plumes iridescentes vertes, bleues ou bronze. Chez les anhimidés, le bec est court et crochu tandis que chez les anatidés le bec est en général plat sauf chez les Mergus par exemple où le bec est large et arrondi. Le palais est desmognathe. Les pattes sont palmées, l'arrangement des doigts est anisodactyle avec celui à l'arrière à la même hauteur que les autres chez les anhimidés mais il est absent ou de petite taille et légèrement surélevé chez les anatidés. Les mâles anatidés ont des organes copulatoires en partie ou complètement ossifiés.

Toutes ces espèces ont des lamelles filtrantes à l'intérieur du bec, y compris les anhimidés qui n'en ont plus que des vestiges. L'ensemble bec et langue agit comme une pompe aspirante pour filtrer l'eau à la pointe du bec et en la recracher sur les côtés et l'arrière du bec. Un ensemble de fines lamelles piège alors les petites particules, qui sont ensuite décollées et ingérées. Les Anhimidés ne disposent pas non plus de processus unciné mais disposent d'une couche d'air sous-cutanée.

Comportement

Alimentation 
Les Anseriformes sont principalement herbivores mais peuvent à l'occasion être plus ou moins malacophages, insectivores et piscivores selon les espèces. Herbivores, ils se nourrissent de feuilles, des tiges, de fleurs, de racines, de graines qu'ils trouvent dans la végétation aquatique. Carnivores, ils consomment des insectes, du plancton, des têtards, des mollusques, des crustacés et de petits poissons. Les harles sont quant à eux presque exclusivement piscivores.

Reproduction 
La plupart des ansériformes sont migrateurs et pondent une fois par an, cependant les espèces tropicales résidentes, peuvent pondre toute l'année. Ces espèces sont en général monogames mais les individus changent le plus souvent de partenaire tous les ans. Toutefois certaines espèces, comme les oies cendrées, sont connues pour conserver le même partenaire toute leur vie. Les parades nuptiales impliquent vocalises et postures complexes. Un bon nombre d'espèces copulent sur l'eau, d'autre, comme les Anhimidés, copulent sur terre. Ils construisent leur nid généralement à terre. Contrairement à la majorité des oiseaux, ceux-là possèdent un pénis.

L'incubation va de 22 jours pour les plus petites espèces d'anatidés à 45 jours pour les Anhimidés. Les adultes de ces espèces protègent leurs petits une fois éclos, nidifuges ceux-ci peuvent en outre se nourrir eux-mêmes. Les parents peuvent s'occuper des petits même après le premier vol, parfois pendant quelques semaines. L'âge de la première reproduction varie de un an à cinq ans.

Ornithologie

Taxonomie et histoire de la classification 
Le terme Anseriformes est formé à partir du terme latin Anser qui désignait les oies et qui aujourd'hui désigne un des genres inclus dans les Anseriformes, le genre Anser. L'ordre pour regrouper ces oiseaux est créé par Carl von Linné dans la sixième édition Systema Naturæ sous le nom de Anseres et groupait les espèces proches des oies et des canards. C'est un des six ordres d'oiseau avec les Accipitres c'est-à-dire les rapaces, les Grallae ou échassiers, les pics au sens large, les Gallinae les espèces proches des faisans et de la poule domestique et les Passeres ou passereaux. Ces groupes faisant miroir à ses six groupes de mammifères.

Georges Cuvier regroupait, lui, les espèces d'Anseriformes qu'il connaissait parmi les Lamellirostres, du fait de la particularité de leur bec. Ce groupe était inclus au sein palmipèdes.

Histoire évolutive 

Le plus ancien Neognathae découvert est le Vegavis, du Crétacé. On pense ensuite que les branches formée par les Galliformes, les Craciformes et les Anseriformes se sont séparées. Les ancêtres des Anseriformes présentent une homologie en un bec caractéristique qui combine une forme interne et de la langue particulière. Beaucoup d'espèces ont par la suite adopté d'autres stratégies d'alimentation : les oies se nourrissent de plantes, les harles possèdent des sortes de dent sur le bec pour capturer les poissons.

Presbyornis pervetus en Utah et en Mongolie, Telmabates antiquus en Argentine, Presbyornis isoni au Marlyand sont des fossiles d'Anseriformes, ainsi qu'Anatalavis. Le plus ancien fossile d'anatidés connu est un fragment d'aile de l'Eocène trouvé en Amérique du Nord. Des fossiles de Ramainvillia et Cygnopterus ont été datés du début de l'Oligocène en France et en Belgique. En France, des fossiles Anas blanchardi ont été datés au Miocène, d'autres de Dendrochen et de Mergus sont datés du milieu du Miocène. Des fossiles de Tadorna du milieu Miocène en Allemagne et au Pléistocène en Amérique du Nord ont également été découverts. Une espèce Paranyroca magna datés du début Miocène a été excavé du Dakota du Sud. En Amérique du Nord, les anatidés fossiles sont fréquents dans les dépôts d'eau douce du Pliocène et le Pléistocène. Les plus anciens fossiles d'Anhimidés argentins datent du Pléistocène.

Les Dromornithidae, éteints aujourd'hui, proches des Anhimidae actuels, et peut-être même Gastornis pourraient être issus de la lignée des Anseriformes.

Les études morphologiques, comportementales ou celles basées sur l'ADN ne parviennent pas pour l'instant à confirmer la thèse monophylétiques de cet ordre. Au sein des Anatidae, qui ont connu une radiation évolutive récente, la répartition des espèces dans l'arbre phylogénétique est très discutée. Les relations évolutives entre les Ansériformes et les autres taxons d'oiseaux sont également méconnues.

Liste des familles 

D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Anhimidae : kamichis (3 espèces) (Amérique du Sud)
 Anseranatidae: canaroie (1 espèce) (Australasie)
 Anatidae : (164 espèces). Cette famille, la plus importante des ansériformes, comprend 5 sous-familles de palmipèdes :
 Dendrocygninae : dendrocygnes ;
 Anserinae : cygnes, coscoroba, oies, bernaches, céréopse ;
 Stictonettinae : stictonette ;
 Tadorninae : ouettes, tadornes, brassemers, oie-armée ;
 Anatinae : ptéronette, anserelles, callonette, merganette, canards, sarcelles, nettes, fuligules, eiders, arlequin, harelde, macreuses, garrots, harles, hétéronette, érismatures.

Phylogénie 
Ansériformes vivants d'après les travaux de John Boyd.

Distribution 
Les Anseriformes sont répartis sur l'ensemble des terres émergées, à l'exception de l'Antarctique. Ces oiseaux vivent près des lacs, étangs, cours d'eau, marais et prairies inondées. La plupart de ces espèces sont migratrices. La zone de répartition des Anhimidae se limite à l'Amérique du Sud et les Anseranatidae à l'Australasie.

Menaces 
L'UICN a inscrit plus de quarante espèce sur sa liste des espèces menacées : En 2008, six espèces sont considérées comme éteintes : Alopochen mauritianus, Anas marecula, Anas theodori, Camptorhynchus labradorius, Alopochen kervazoi, Mergus australis, dix sont classés en danger Anas bernieri, Anas chlorotis, Anas melleri, Anas wyvilliana, Anser cygnoides, Branta ruficollis, Cairina scutulata, Oxyura leucocephala, Hymenolaimus malacorhynchos, Mergus squamatus. Six taxons sont répertoriés comme « En danger critique d'extinction » Anas laysanensis, Anas nesiotis, Aythya innotata, Mergus octosetaceus, Rhodonessa caryophyllacea, Tadorna cristata

Les menaces principales sur ces espèces sont les espèces introduites, la chasse et la collecte des œufs et des poussins, la destruction de l'habitat et l'emploi de produits agrochimiques.

Voir aussi

Références taxonomiques

Liens externes

Bibliographie 
  PDF fulltext Supporting information

Notes